Cieki w Polsce
 Sidzinka – potok, dopływ Bystrzanki
 Sidzinka – nazwa Bystrzanki w górnym biegu
 Sidzinka – potok, dopływ Wisły

Przypisy